Adam I. ist der Name folgender Personen:

* Adam I. (Bethsan), französischer Kreuzritter 
 Adam I. (Taqali), Herrscher im Königreich Taqali 
 Adam I. de Beaumont († 1190), französischer Adliger
 Adam I. von Neuhaus (Adam I. z Hradce; 1494–1531), böhmischer Adliger